Buthiers (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Buthiers (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France